Jonathan Smith, tennista britannico.
 Jonathan Mortimer Smith, noto anche come Lil Jon, rapper statunitense.
 Jonathan Smith, canottiere statunitense.